Sörby socken kan avse:
Sörby socken, Skåne
Sörby socken, Västergötland
Sörby socken, Östergötland